Сезон 2000-01 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії, що проходило між 30 липня 2000 та 27 травня 2001 року. Став ювілейним, десятим, сезоном з моменту заснування турніру. Участь у змагані, яке проводилося у два етапи, брали 12 команд.

На першому етапі, в рамках якого усі 12 команд зіграли між собою по дві гри, відбулося розподілення учасників турніру на дві групи — Групу сильніших та Групу слабших. На другому етапі відбулися змагання у кожній з цих груп, що складалися з 6 команд кожна. Для визначення турнірного становища команд у кожній з груп другого етапу враховувалися також очки, набрані ними на першому етапі. Фінальне становище команд у Групі сильніших визначало чемпіона країни та представництво Хорватії в єврокубках. Змагання у Групі слабших було покликане визначити команду, яка за результатами сезону мала змагатися у матчах плей-оф за право продовження виступів у Першій лізі проти представника нижчого дивізіону. З наступного сезону Ліга розширювалася до 16 учасників, тож напряму до нижчого дивізіону жодна команда не вибувала.

Переможцем турніру став сплітський «Хайдук», який здобув свій четвертий чемпіонський титул національної першості та перервав п'ятирічне домінування загребсього «Динамо» у чемпіонаті Хорватії.

Перший етап

Турнірна таблиця

Результати матчів

Другий етап

Турнірні таблиці

Результати матчів

Плей-оф за право виступів у Першій лізі 

«Марсонія» зберегла за собою місце в елітному дивізіоні завдяки голам, забитим на чужому полі.

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Хорватії 2000–01 на RSSSF  

2000-01
Хорватія
Хорватія
2000 у хорватському спорті
2001 у хорватському спорті